Серена Уильямс — победительница турнира.

Прошлогодняя чемпионка — Виктория Азаренко — не защищала свой титул.

Общая информация 
Сербка Ана Иванович впервые с марта 2009 года добралась до титульного матча на столь статусном соревновании. И тогда и сейчас это произошло на турнирах в США.

Посев 
Первые восемь сеянных начинают соревнование со второго раунда.

  Серена Уильямс (Титул)
  Симона Халеп (Четвертьфинал)
  Петра Квитова (Второй раунд)
  Агнешка Радваньская (Четвертьфинал)
  Мария Шарапова (Полуфинал)
  Анжелика Кербер (Третий раунд)
  Эжени Бушар (Второй раунд)
  Елена Янкович (Четвертьфинал)

<li> Ана Иванович (Финал)
<li> Виктория Азаренко (Отказ)
<li> Доминика Цибулкова (Первый раунд)
<li> Каролина Возняцки (Полуфинал)
<li> Флавия Пеннетта (Третий раунд)
<li> Сара Эррани (Второй раунд)
<li> Карла Суарес Наварро (Третий раунд)
<li> Луция Шафаржова (Третий раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Примечания

Ссылки 
 

Western & Southern Open 2014